Мигель Лопес: Лопес, Мигель Анхель (род. 1942) — аргентинский футболист и тренер.
 Лопес, Мигель Анхель (род. 1988) — испанский легкоатлет-ходок.
 Лопес, Мигель Анхель (род. 1994) — колумбийский велогонщик.